Il voto (Das Gelübde) – racconto di E. T. A. Hoffmann del 1817
Voto (Das Gelübde) – film del 1921 diretto da Rudolf Biebrach